Tiersch är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Claudia Tiersch (född 1967), tysk antikhistoriker
 Gunther Tiersch (född 1954), tysk meteorolog och olympisk guldmedaljör
 Otto Tiersch (1838–1892), tysk musikolog

Se även 

 Thiersch

Tyska efternamn